Anthony Wilding ha battuto nel challenge round Maurice McLoughlin 8–6, 6–3, 10–8.

Tabellone

Challenge round

Turni preliminari

Finali

Primi turni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1913